Сер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Орлеана, 11 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 470,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сер на сайті французького Національного інституту географії
 Сер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер